Pomník Antonína Dvořáka je pojmenování pro několik soch/pomníků v těchto místech:

 Pomník Antonína Dvořáka (Karlovy Vary) – uprostřed Dvořákových sadů v centru města, dílo z roku 1974, autor Karel Kuneš
 Pomník Antonína Dvořáka (Nelahozeves) – vedle rodného domu Antonína Dvořáka, dílo z roku 1988, autor Zdeněk Hošek
 Pomník Antonína Dvořáka (New York) – Stuyvesant Square, dílo z roku 1997, autor Ivan Meštrović
 Pomník Antonína Dvořáka (Praha) – náměstí Jana Palacha, dílo z roku 2000, autor Jan Wagner
 Pomník Antonína Dvořáka (Příbram) – před budovou divadla Antonína Dvořáka, dílo z roku 2004, autor Jan Wagner